Auguste Chais (1739-1879), homme politique français
 Charles-Pierre Chais (1700-1786), pasteur protestant suisse